Литвини — поширена в Україні стародавня назва литовців і білорусів
 Литвини — село, Полтавська область, Кобеляцький район
 Литвини — село, Берестейська область, Берестейський район